Simone Rapp, né le  à Cugnasco (Suisse), est un footballeur suisse, qui évolue au poste d'avant-centre.

Carrière 

Simone Rapp s'engage pour quatre saisons au FC Thoune lors de l'été 2015.

En 2017, il s'engage au Lausanne-Sport. Il inscrit son premier but avec Lausanne le  lors de la réception du FC Bâle, permettant à son équipe d'égaliser en toute fin de match (1-1). Après un prêt au FC Saint-Gall durant le printemps 2019, il est à nouveau prêté pour la saison 2019-2020  par Lausanne, cette fois-ci au FC Thoune.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en octobre 1992
Naissance dans le canton du Tessin
Footballeur suisse
Sportif tessinois
Joueur du FC Locarno
Joueur du FC Wohlen
Joueur du FC Thoune
Joueur du FC Lausanne-Sport
Joueur du FC Saint-Gall
Joueur de l'ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
Joueur du FC Vaduz
Joueur du Karlsruher SC